LÉcole d'Alger peut désigner deux courants distincts :
 L'École d'Alger, mouvement pictural du milieu du .
 L'École psychiatrique d'Alger, courant de réflexion de psychiatrie coloniale du début du .

Voir aussi 
 École des beaux-arts d'Alger.